Альфонс Юрьевич Дитмар (29 апреля 1841, Рига — 28 марта 1903, Митава (ныне Елгава)) — российский геолог, палеонтолог.

Биография 
Окончил Санкт-Петербургский университет. В 1869 году получил степень магистра минералогии и геологии.

Принадлежал к числу самых деятельных членов Российского минералогического общества, по поручению которого с 1867 по 1871 годы производил систематические геологические обследования в ряде губерний Российской империи.

В 1867—1871 годах — в Смоленской, Калужской, Тверской, Новгородской и Владимирской губерниях.

Первым в России указал на месторождения бокситов. В 1869 году Дитмар исследовал ту часть Тихвинского уезда, где много лет спустя началась первая в нашей стране промышленная добыча бокситов. В своём отчёте Дитмар, имея в виду реку Воложбу, писал: «Я проследил долину этой реки от деревни Пареево до деревни Межуречье на расстоянии 15 верст и видел тут два неясных обнажения пёстрых песчаноглинистых пород, которые, по всей вероятности, относятся к верхней части девонской формации… Породы тут состоят из кровянокрасной рухляковистой глины».

Такие же наблюдения были им сделаны и у Сенно. В дальнейшем, данные «красные» глины были определены, как бокситовые породы, являющиеся сырьём для алюминиевой промышленности. На основе выявленных запасов бокситов и зародилась советская алюминиевая промышленность.

Как палеонтолог, произвёл известное исследование нового рода брахиопод, названного им «Aulacorhynchus».

Дитмар сравнительно рано отошёл от научной работы.

Избранные публикации 
 «Palaontologische Notizen» («Verhand. d. R. K. Mineral. Gesell. zu St.-Peterst.», VII);
 «Отчёт о поездке в Калужскую и Тверскую губернии для исследования западной границы каменноугольной и девонской формации» (1867);
 «Отчёт по геогностическим исследованиям Осташковского, Ржевского, Каширского, Бежецкого уездов Тверской губернии»;
 «Отчёт о геологических исследованиях Новгородской губернии»;
 «Отчёт о геологических исследованиях Смоленской губернии»;
 «Отчёт о геологических исследованиях Владимирской губернии».

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета